Kaserne bezeichnet
eine militärische Einrichtung, siehe Kaserne
ein denkmalgeschütztes Gebäude in Weißenburg in Bayern, siehe Kaserne (Weißenburg)
ein Berner Quartier, siehe Kaserne (Berner Quartier)
Siehe auch:
 Alte Kaserne
 Kasern (Begriffsklärung)